Friederikenstift bezeichnet

 Friederikenstift (Ballenstedt), ab 1855 in Ballenstedt in Sachsen-Anhalt eingerichtetes Rettungshaus zur Erziehung verwahrloster Kinder weiblichen Geschlechts
 Friederikenstift (Hannover), 1841 begründetes Krankenhaus in Hannover, Niedersachsen
 Herzogin-Friederiken-Stift, Bernburg, Sachsen-Anhalt